Tiefland bezeichnet:

 Flachland, eine flache Landschaft im Kontrast zu Bergland 
 Tiefebene, Flachland, das etwa auf Meereshöhe liegt

namentlich:
 Tiefland (Oper), ein Musikdrama von Eugen d’Albert
 Tiefland (Film), einen Film von Leni Riefenstahl, 1940–1944 gedreht, 1954 uraufgeführt

Siehe auch:
 Das Tiefland, deutscher Titel eines Werks von Jhumpa Lahiri, im Original: The Lowland.